Township de Peabody (Dakota du Nord)
 Township de Peabody (Kansas)

Peabody